Anhuma (Anhima cornuta) — ave anseriforme da pequena família Anhimidae
 Anhumas — município brasileiro do estado de São Paulo
 Anhumas (Piracicaba) — bairro de Piracicaba, São Paulo
 Estação Anhumas — estação ferroviária no município de Campinas, São Paulo

Desambiguações de topônimos